Urban Sodja (né le  à Jesenice en Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue en position d'attaquant. Son frère Aleš Sodja et son neveu Jaka Sodja ont joué au niveau professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HD mladi Jesenice, il commence sa carrière senior en 2009 dans le Championnat de Slovénie. Il remporte le championnat national avec le HDD Jesenice en 2015, 2017 et 2018.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || HD mladi Jesenice || Slohokej Liga || 25|| 2|| 2|| 4|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8 
|-
| 2009-2010 || HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo || 4|| 1|| 2|| 3|| 0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || HD mladi Jesenice || Slohokej Liga || 26|| 9|| 11|| 20|| 33|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2010-2011 ||HK Jesenice || EBEL || 39|| 0|| 1|| 1|| 0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || HD mladi Jesenice || Slohokej Liga || 23|| 9|| 5|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || EBEL || 29|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2012-2013 || HD mladi Jesenice || EBYSL || 47|| 27|| 38|| 65|| 50|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0  
|-
| 2012-2013 || HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 2|| 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice || INL || 36|| 8|| 19|| 27|| 14|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Team Jesenice || Državno Prvenstvo|| - || - || - || - || - || 4|| 0|| 2|| 2|| 27
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || INL || 28|| 14|| 14|| 28|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo|| 4|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Coupe continentale || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || INL || 28|| 14|| 10|| 24|| 16|| 9|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2015-2016 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo|| 5|| 2|| 6|| 8|| 2|| 10|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
|2016-2017 || HDD Jesenice || Alps HL || 40|| 4|| 7|| 11|| 16|| 9 || 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || Coupe continentale || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo|| - || - || - || - || - || 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 11|| 8|| 8|| 16|| 6|| 6|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
| 2017-2018 || HDD Jesenice || Alps HL || 36|| 5|| 11|| 16|| 12|| 8|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || Coupe continentale || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 9|| 2|| 3|| 5|| 0|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || Alps HL || 40|| 7|| 17|| 24|| 14|| 11|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 10|| 12|| 9|| 21|| 18|| 4|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Alps HL || 42|| 7|| 18|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23 || 5 || 5 || 10 || 27 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -2|| align="left"|  Médaille de bronze de la Division 1, groupe A
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent de la Division 1, groupe B

Références 

Naissance en novembre 1991
Naissance à Jesenice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Diables rouges de Briançon